Broscinae – podrodzina drapieżnych chrząszczy z rodziny biegaczowatych.

Rodzaje 
 Acallistus Sharp, 1886
 Adotela Laporte de Castelnau, 1867
 Axonya Andrewes, 1923
 Baripus Dejean, 1828
 Bountya Townsend, 1971
 Brithysternum Macleay, 1873
 Broscodera Lindroth, 1961
 Broscodes Bolivar, 1914
 Broscosoma Rosenhauer, 1846
 Broscus Panzer, 1813
 Brullea Laporte de Castelnau, 1868
 Cascellius Curtis, 1839
 Cerotalis Laporte de Castelnau, 1868
 Chaetobroscus Semenov, 1900
 Chylnus Sloane, 1920
 Craspedonotus Schaum, 1863
 Creobius Guérin-Méneville, 1838
 Diglymma Sharp, 1886
 Eobroscus Kruizhanovskií, 1951
 Eurylychnus Bates, 1891
 Gnathoxys Westwood, 1842
 Mecodema Blanchard, 1853
 Metaglymma Bates, 1867
 Microbarypus Roig-Juñent, 2000
 Miscodera Eschscholtz, 1830
 Nothobroscus Roig-Juñent & Ball, 1995
 Nothocascellius Roig-Juñent, 1995
 Oregus Putzeys, 1868
 Parroa Laporte de Castelnau, 1868
 Percolestus Sloane, 1892
 Percosoma Schaum, 1858
 Promecoderus Dejean, 1829
 Rawlinsius Davidson & Ball, 1998
 Zacotus Leconte, 1869

Bibliografia 
 
 Roig-Juñent, S. 2000: The subtribes and genera of the tribe Broscini (Coleoptera, Carabidae): cladistic analysis, taxonomic treatment, and biogeographical considerations. Bulletin of the American Museum of Natural History, 255. 

Biegaczowate